Куретурі () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чуря.
 Куретурі () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Рошія-Монтане.